La Zona Euro-Africana è una delle tre zone regionali nella Coppa Davis 2009.

Essa è suddivisa in quattro gruppi, nei quali ciascuna squadra compete per cercare di essere promossa al gruppo superiore.
Nel Gruppo III partecipano sedici squadre, di cui due vengono ammesse ai World Group Play-offs, mentre altrettante vengono retrocesse al Gruppo II.

Formula
Le sedici squadre vengono divise in due sezioni parallele da otto squadre ciascuna. A loro volta ogni sezione è divisa in due gruppi da quattro squadre ciascuna, ed ogni squadra affronta le altre tre del proprio gruppo. Alla fine degli incontri le prime due classificate di ciascun gruppo confluiscono in un ulteriore gruppo da quattro squadre in cui le prime due classificate vengono promosse nel Gruppo II.
Le squadre classificate al 3º e 4º posto nel primo turno confluiscono a loro volta in un Pool Retrocessione, anch'esso composto da quattro squadre, in cui le ultime due retrocedono nel Gruppo III.

Squadre partecipanti

Sezione A

Sezione B

Sezione A

Gruppo A

Partite

Islanda vs. Lussemburgo

Botswana vs. Estonia

Botswana vs. Lussemburgo

Islanda vs. Estonia

Estonia vs. Lussemburgo

Botswana vs. Islanda

Gruppo B

Partite

Turchia vs. Grecia

Ruanda vs. Madagascar

Turchia vs. Ruanda

Madagascar vs. Grecia

Ruanda vs. Grecia

Turchia vs. Madagascar

Pool Promozione 

 I match Turchia-Grecia e Lussemburgo-Estonia non vengono disputati in quanto già giocati nel primo turno. I punti ottenuti nel primo turno vengono mantenuti da tutte le squadre.

Partite

Turchia vs. Estonia

Lussemburgo vs. Grecia

Turchia vs. Lussemburgo

Grecia vs. Estonia

Pool Retrocessione 

 I match Botswana-Islanda e Madagascar-Ruanda non vengono disputati in quanto già giocati nel primo turno. I punti ottenuti nel primo turno vengono mantenuti da tutte le squadre.

Partite

Islanda vs. Madagascar

Botswana vs. Ruanda

Botswana vs. Madagascar

Ruanda vs. Islanda

Sezione B

Gruppo A

Partite

San Marino vs. Marocco

Tunisia vs. Nigeria

Nigeria vs. Marocco

Tunisia vs. San Marino

Tunisia vs. Marocco

San Marino vs. Nigeria

Gruppo B

Partite

Andorra vs. Norvegia

Namibia vs. Bosnia ed Erzegovina

Namibia vs. Norvegia

Andorra vs. Bosnia ed Erzegovina

Andorra vs. Namibia

Bosnia ed Erzegovina vs. Norvegia

Pool Promozione 

 I match Norvegia-Bosnia ed Erzegovina e Marocco-Tunisia non vengono disputati in quanto già giocati nel primo turno. I punti ottenuti nel primo turno vengono mantenuti da tutte le squadre.

Partite

Bosnia ed Erzegovina vs. Marocco

Tunisia vs. Norvegia

Norvegia vs. Marocco

Tunisia vs. Bosnia ed Erzegovina

Pool Retrocessione 

 I match Andorra-Namibia e Nigeria-San Marino non vengono disputati in quanto già giocati nel primo turno. I punti ottenuti nel primo turno vengono mantenuti da tutte le squadre.

Partite

Andorra vs. Nigeria

Namibia vs. San Marino

Namibia vs. Nigeria

San Marino vs. Andorra

Collegamenti esterni
 

Zona Euro-Africana Group III